

Osoby noszące nazwisko Wesley 
 Metodyści
 John Wesley
 Charles Wesley
 Samuel Wesley
 Samuel Sebastian Wesley
 Inni:
 Mary Wesley – brytyjska pisarka
 John Wesley Hardin
 John Wesley – amerykański gitarzysta

Miejsca

Miejscowości w USA 
 Wesley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Wesley – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Wesley (ang. Wesley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Wesley (ang. Wesley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Wesley (ang. Wesley Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Wesley (ang. Wesley Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Wesley (ang. Wesley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk

Pozostałe państwa 
 Wesley– miejscowość na Dominice
 Wesley – miejscowość w Południowej Afryce
 Wesley – miejscowość w Nowej Zelandii